Plangg ist der Familienname folgender Personen:

 Guntram A. Plangg (* 1933), österreichischer Romanist, Rätoromanist und Sprachwissenschaftler
 Urs Plangg (1933–2019), Schweizer Künstler, Maler, Zeichner, Objektkünstler, Dichter
 Volker Plangg (* 1953), österreichischer Dirigent, Komponist und Arrangeur

Siehe auch:
 Plank
 Planck